Schlesinger è un cognome tedesco e può riferirsi a:

Persone
 Adam Schlesinger (1967-2020) – compositore, chitarrista e produttore discografico statunitense
 Arthur Schlesinger Jr. (1917-2007) – storico, scrittore e saggista statunitense
 Bruno Schlesinger, meglio noto col nome d'arte Bruno Walter (1876-1962) – direttore d'orchestra, pianista e compositore tedesco naturalizzato austriaco
 Claudia Artoni Schlesinger (1935-2012) – psicanalista italiana
 Élisa Schlésinger (1810-1888) – nobildonna francese
 Frank Schlesinger (1871-1943) – astronomo statunitense
 Helmut Schlesinger (1924) – economista tedesco
 James R. Schlesinger (1929-2014) – economista e politico statunitense
 John Schlesinger (1926-2003) – regista britannico
 Leon Schlesinger (1884-1949) – produttore cinematografico e animatore statunitense
 Ludwig Schlesinger (1864-1933) – matematico tedesco
 Piero Schlesinger (1930-2020) – giurista, dirigente d'azienda e saggista italiano
 Rudolf Schlesinger (1909-1996) – giurista tedesco-statunitense

Altro
 1770 Schlesinger – asteroide
 Schlesinger – cratere lunare 
 Memorandum di Schlesinger – documento storico